Дато Рамлан Ибрагим (6 января 1957) — малайзийский дипломат. Постоянный представитель Малайзии при Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке (с 2015).

Биография 
Получил ученую степень в Национальном университете Малайзии и степень магистра в области международных отношений из Университета Kebangsaan Malaysia и степень магистра в области международных отношений в Вебстерському университете в Миссури (США).

С 1983 года — работал в Министерстве иностранных дел Малайзии.

В 2004-2006 гг. — Чрезвычайный и Полномочный посол Малайзии в Боснии и Герцеговине.

В 2009-2013 гг. — Чрезвычайный и Полномочный посол Малайзии в Южной Кореи.

С 2015 года — Постоянный представитель Малайзии при ООН в Нью-Йорк.

В 2015-2016 гг. — Малайзия была членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а в июне 2015 года и августе 2016 Рамлан Ибрагим был председателем Совета Безопасности ООН.

Примечания

Ссылки 
 Ramlan Ibrahim appointed as new Foreign Ministry's sec-gen _ New Straits Times _ Malaysia General Business Sports and Lifestyle News
 List of Malaysian Ambassadors to Bosnia Herzegovina
 Малайзия хочет создания международного трибунала для наказания виновных в катастрофе MH17
 Малайзия инициирует создание трибунала по сбитому в Донбассе «Боингу» 
 "New Permanent Representative of Malaysia Presents Credentials", UN Doc BIO/4712, 22 April 2015.
 Security Council to focus on peacebuilding, children in armed conflict in June

Дипломаты Малайзии
Послы Малайзии в Боснии и Герцоговине
Послы Малайзии в Республике Корея
Постоянные представители Малайзии при ООН
Выпускники Вебстерского университета